Robert z Artois zvaný Dobrý (1216 – 8. února 1250) byl hrabě z Artois a účastník sedmé křížové výpravy, jež se mu stala osudnou.

Život 

Byl pátým (a zároveň druhým přeživším) synem z početného potomstva krále Ludvíka VIII. a Blanky, dcery kastilského krále Alfonse VIII. 14. června 1237 se oženil s Matyldou Brabantskou, dcerou hraběte Jindřicha Brabantského a Marie Štaufské.

Křížová výprava 

Roku 1248 se připojil ke křížové výpravě svého bratra, krále Ludvíka.

Po dobytí Damietty se účastnil tažení na Káhiru. V bitvě u pevnosti al-Mansúra velel Robert křižáckému předvoji, složenému především z příslušníků řádu templářů a Angličanů. Když předvoj překvapil a rozprášil mamlúcký tábor před pevností, Robert chtěl ustupující mamlúky pronásledovat a ztečí dobýt al-Mansúru. Mnozí hraběte nabádali k opatrnosti a zrazovali ho od frontálního útoku, a zejména hrabě ze Salisbury. Robert z Artois jej označil za zbabělce a „anglického ocáska“. Hrabě ze Salisbury si urážku nenachal líbit a Robertovi odpověděl:

Následně celý předvoj se vrhl na město. Ve městě se však vojáci rozptýlili, bloudili v ulicích a byli snadno zpacifikováni.

Robert z Artois se se zbytkem svých věrných opevnil v jednom z městských domů. Egypťané však obklíčený dům nakonec po zuřivém boji dobyli. Celý předvoj sedmé křížové výpravy byl vyhlazen. Z města nakonec vyvázlo jen několik málo rytířů, mezi nimi i kronikář výpravy Jean de Joinville, kterého i s několika druhy, z obklíčení vysvobodil druhý králův bratr Karel z Anjou. Sám Robert z Artois padl, jakož i hrabě ze Salisbury.

Robertova smrt povzbudila egyptské obránce k novému odporu proti křižákům, neboť hrabě byl, jakožto králův bratr, oděn v královských barvách s francouzskými liliemi, Egypťané byli proto v prvních chvílích přesvědčeni, že zabili samotného krále.

Robert z Artois je společně s rodinou byl zpodobněn na svorníku v kapli zámku Saint-Germain-en-Laye.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Dopis Roberta z Artois Blance Kastilské (1249)

Literatura 
 
 

Kapetovci
Francouzští princové
Dynastie Artois
Hrabata z Artois
Křesťané sedmé křížové výpravy
Úmrtí v bitvě
Úmrtí v Egyptě
Narození v roce 1216
Úmrtí 8. února
Úmrtí v roce 1250
Muži